Trivia är ett släkte av snäckor som beskrevs av William John Broderip 1837. Trivia ingår i familjen Triviidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor